Hrvatska statistička područja su područja koje je u suradnji s Eurostatom odredio Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske.

Postoje od 7. rujna 2005., nakon čega su doživjele različite stupnjeve prihvaćanja i službenosti.

Imamo tri statistička područja, koja se sastoje svako od po nekoliko županija.

Sastavnice statističkih područja 
Redoslijedom prema Eurostatu:
 Sjeverozapadna Hrvatska
 Grad Zagreb 
 Zagrebačka županija 
 Krapinsko-zagorska županija 
 Varaždinska županija
 Koprivničko-križevačka županija 
 Međimurska županija
 Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska
 Bjelovarsko-bilogorska županija 
 Virovitičko-podravska županija 
 Požeško-slavonska županija 
 Brodsko-posavska županija 
 Osječko-baranjska županija 
 Vukovarsko-srijemska županija 
 Karlovačka županija 
 Sisačko-moslavačka županija
 Jadranska Hrvatska
 Primorsko-goranska županija 
 Ličko-senjska županija 
 Zadarska županija 
 Šibensko-kninska županija 
 Splitsko-dalmatinska županija 
 Istarska županija 
 Dubrovačko-neretvanska županija

Značaj podjele na statistička područja

Prijedlozi promjene područja

O podjeli na statistička područja

Odredbe podjele 

Statistika
Politika Hrvatske